

Cinema 
I falsari (Renfrew of the Royal Mounted) – film del 1937 diretto da Albert Herman 
I falsari – film del 1950 diretto da Franco Rossi

Letteratura 
I falsari (Les Faux-monneyeurs) – romanzo di André Gide del 1925
I falsari (A Debt Discharged ) – romanzo di Edgar Wallace del 1932